Flaga gminy Kłecko – barwy gminy Kłecko określa jej flaga, koloru białego z „Herbem Gminy” w jej centrum, o wymiarach właściwych dla flagi państwowej.

 stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8
 stosunek wysokości herbu do szerokości flagi wynosi 3:5

Wzór flagi Gminy Kłecko został przyjęty przez Radę Miejską 22 kwietnia 2003 i opisany jest w § 6 ust. 2 Statutu Gminy Kłecko przyjętego Uchwała nr VI/43/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko
z dnia 22 kwietnia 2003 w sprawie Statutu Gminy Kłecko (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 85, poz. 1628 z 27 maja 2003, obowiązuje od dnia 11 czerwca 2003)

Linki zewnętrzne 
 Wzór flagi

Kłecko (gmina)
Kłecko